Gambling with the Devil е дванадесети студиен албум на германската пауър метъл група Helloween.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Михаел Вайкат – китари
 Саша Герстнер – китари
 Маркус Гроскопф – бас
 Даниел Льобле – барабани

Гост-музиканти 
 Биф Байфорд – вокали в Crack the Riddle
 Матиас Улмер – клавиши

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 2007 година